Bürgerbräu ist der Name folgender Brauereien:

 Bürgerbräu Bad Reichenhall
 Bürgerliches Brauhaus Augsburg-Göggingen
 Berliner Bürgerbräu
 Budweiser Bürgerbräu 
 Bürgerbräu Innsbruck, früherer Name für Bürgerliches Brauhaus Innsbruck 
 Aktienbrauerei Bürgerbräu (Ludwigshafen am Rhein)
 Bürgerbräu Naila, jetzt Frankenwälder Brauhaus

Siehe auch:

 Bürgerliches Brauhaus
 Kultur- und Kreativzentrum Bürgerbräu Würzburg